Die 1. Amateurliga Bayern 1961/62 war die 12. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 9. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war die SpVgg Büchenbach. Die Staffel Süd gewann der ESV Ingolstadt. Bayerischer Amateurmeister wurde der ESV Ingolstadt, nach zwei Endspielen gegen Nord-Meister SpVgg Büchenbach (1:0 und 1:1). Diese Meisterschaft berechtigte auch zum direkten Aufstieg in die II. Division. Büchenbach nahm als Süd-Vertreter auch an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1962 teil, scheiterte dort im Ausscheidungsspiel am Berlin-Vertreter SC Tegel.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: VfB Coburg, ASV Rimpar, 1. FC Hersbruck
 aus der Staffel Süd: SpVgg Deggendorf, 1. FC Passau, TSV Königsbrunn

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: 1. FC Bayreuth, ASV Zirndorf, TSV 06 Gochsheim
 in die Staffel Süd: BC Augsburg Amat., Jahn Regensburg Amat., FC Wacker München

Für die kommende Saison kamen als Absteiger aus der II. Division:
 in die Staffel Nord: SpVgg Bayreuth
 in die Staffel Süd: ASV Cham

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1961/62 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1961/62 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1961/62 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1961/62 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1961/62 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1961/62
1961